Kinnon ist der Familienname von:
 Jimmy Kinnon (1911–1985), Gründer der Narcotics Anonymous

Siehe auch: McKinnon, MacKinnon